

Cinema 
Black and White – cortometraggio del 1913 diretto da Dell Henderson
Black and White – cortometraggio del 1913 diretto da Phillips Smalley
Black and White – cortometraggio del 1913 diretto da Stuart Kinder
 Indiziata di omicidio (Black & White) – film del 1999 diretto da Yuri Zeltser
 Black & White (Black and White) – film del 1999 diretto da James Toback 
 Black and White – film del 2002 diretto da Craig Lahiff
 Black and White – film del 2011 diretto da Kelly Burke
 Black & White – cortometraggio del 2021 diretto da Daniel Otero Estevez

Musica 
 Black & White Records – casa discografica statunitense
 Black and White – album di Tony Joe White del 1969
 Black and White – album dei The Stranglers del 1978
 Black & White – album delle The Pointer Sisters del 1981
 Black and White – singolo di Rosanne Cash del 1989
 Black and White – traccia dell'album Bite Down Hard dei Britny Fox del 1991
 Black and White – singolo degli Static-X del 2001
 Black and White – album degli Angel 7 del 2004
 Black & White – album dei The Maine del 2010
 Black and White – album di Wretch 32 del 2011
 Black and White – album dei Flow del 2012
 Black & White 050505 – album dei Simple Minds del 2005
 The Black and White Album – album dei The Hives del 2007
 Black and White – singolo di Niall Horan del 2020

Altro 
 Black & White – videogioco strategico in tempo reale
 Black & White – marchio di whisky
 Black and White – spettacolo di Garinei e Giovannini
 Black and White – periodico del 1891